Gjokaj steht für:

 Gjokaj (Albanien), Ort in Albanien

Gjokaj ist der Familienname folgender Personen:

 Ardian Gjokaj (* 1979), montenegrinischer Fußballspieler
 Enver Gjokaj (* 1980), amerikanischer Schauspieler